Флаг Бура́евского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета, с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Бураевского района: косой нитевидный крест жёлтого цвета, поверх которого пониженный бегущий волк Кук-Буре белого цвета; крест сопровождён в углах тамгами башкирских родов Танып (вверху), Киргиз (внизу), Елан (справа) и Тазлар (слева) жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Все фигуры флага, разработанного на основе герба, символизируют исторические, духовно-культурные, национальные и другие местные традиции, особенности Бураевского района, его жителей, своим повседневным трудом вносящих вклад в экономическое, социальное развитие района, республики.

Центральной фигурой флага является бегущий Небесный Волк (Кук-Буре) на сине-зелёном поле — символ, единый для всех тюркских народов и олицетворяет многовековую народную память, мудрость, отвагу, жертвенность и верность своей родине.

В центре главного поля изображена композиция из древних родовых знаков (тамги), которые соответствуют родовым знакам древних башкирских родов, обитавших на исторических землях, своим расположением создают круговое вращение композиции, делая его динамичным, символизируя этим движение времени. Это «тамги» родов Яльдяк, Елан, Танып, Тазлар и Киргиз.

Золотой цвет — цвет солнца, зерна, богатства, величия, великолепия.

Примечания 

Флаг Бураевского района
Флаги с изображением волка